Aronstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Aronstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (0,3 ha)
Aronstjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn